Relax kan referere til:
 Afspænding
 Relax (album) − et album af Anne Linnet fra 2003
 Relax (sang med Elvis Presley) - sang fra 1962 sunget af Elvis Presley i filmen "It Happened At The World's Fair".
 Relax (sang) − en single af Frankie Goes to Hollywood fra 1983